Мережко́вский — фамилия украинского происхождения.

Дворянский род Мережковские:
 Мережковский, Сергей Иванович (1821—1908) — тайный советник. 
 Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — русский писатель, поэт, критик.
 Мережковский, Константин Сергеевич (1855—1921) — русский ботаник, зоолог.

См. также